Parthia bezeichnet

das Partherreich
einen ehemaligen Luxusliner, siehe Parthia (Schiff)